Haibane renmei – set di dōjinshi scritto e illustrato da Yoshitoshi Abe
 Nihon Rikujō Kyōgi Renmei – federazione sportiva nazionale del Giappone che si occupa di atletica leggera
 Wang Renmei – attrice e cantante cinese
 Zen Nippon Kendō Renmei Iai – stile di iaidō ufficiale della All Japan Kendo Federation